Нацуки Икэдзава (, Икэдзава Нацуки, ) — современный японский писатель, поэт, публицист и переводчик. Лауреат литературных премий имени Акутагавы (1987) и Танидзаки (1993), а также премий, присуждаемых издательствами «Ёмиури» (1993) и «Майнити» (2000). Переводит на японский с английского, греческого, французского и других языков произведения самых разных жанров: субтитры к фильмам, современную поэзию и прозу, детскую литературу (в том числе «Маленький принц»). С 1995 года — член жюри Премии Акутагавы. Живет в городе Наха на острове Окинава. Отец писателя — известный прозаик Такэхико Фукунага. Дочь — сэйю Икэдзава Харуна.

Характерные особенности стиля прозы Икэдзава сформировались под существенным влиянием его личного опыта (в студенческие годы он совмещал изучение физики с путешествиями по всему миру, три года прожил в Греции) и тем, что дебютировал в литературе как поэт. Основная тема творчества — столкновение традиционного жизненного уклада с цивилизацией.

Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Пер. на рус. отрывка из повести «Я — чайка»
 Краткий очерк творчества, автор Мицуёси Нумано

Лауреаты премии Акутагавы
Лауреаты премии Танидзаки
Лауреаты премии «Ёмиури»
Эссеисты по алфавиту
Японская академия искусств
Лауреаты премии Асахи